Бобынино — название  населённых пунктов.

Россия 
 Бобынино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области
 Бобынино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.